Колтовской — фамилия; имеет женскую форму Колтовская.
 Колтовской, Иван Александрович (ум. 1630/1631) — русский военный и государственный деятель, дворянин московский и городовой воевода. 
 Колтовской, Игорь Анатольевич (род. 1972) — украинский театральный режиссёр, актёр, театральный педагог.
 Колтовская 
 Колтовская, Анна Алексеевна (ок. 1554/1556—1626) — четвёртая жена Ивана Грозного, на которой он женился весной 1572 года.
 Колтовская, Наталья Алексеевна (1773—1834) — российская потомственная дворянка, совладелица Сысертских заводов.

 См. также 
 Колтовские — дворянские роды.
 Колтовский